Lenard-Effekt steht für zwei nach Philipp Lenard benannte Phänomene: 

 die Ionisation von Gasen durch Ultraviolettstrahlung, siehe Ultraviolettstrahlung #Wechselwirkung 
 die Trennung elektrischer Ladungen beim Zerstäuben von Flüssigkeiten, siehe Balloelektrizität